Espressionismo tedesco – in letteratura
 Cinema espressionista – in cinematografia
 Espressionismo tedesco – in architettura
 Espressionismo tedesco – in pittura